Райво Малевович Уйбо (, ) — эстонский советский учёный в области медицины. Академик Академии наук Эстонии (2003).

Биография 
Сын учёного-медика Малева Пауловича Уйбо.

Окончил Тартускую 5-ю среднюю школу (1967) и медицинский факультет Тартуского государственного университета (1973).

С 1973 года работал в Центральной медицинской лаборатории Тартуского университета, старший лаборант, с 1975 — младший научный сотрудник.

Кандидат медицинских наук (1978), диссертация «Значение гиперчувствительности немедленного и замедленного типов при хроническом гастрите».

1979—1992 гг. Заведующий лабораторией иммунологии Института общей и молекулярной патологии медицинского факультета Тартуского университета.

Докторскую диссертацию по медицине защитил на медицинском факультете Университета Тампере (1990), тема: «Специфичность и функциональное значение аутоантител желудка и печени».

С 1992 года профессор иммунологии, Институт общей и молекулярной патологии, медицинский факультет, Тартуский университет

2002—2007 гг. Руководитель Центра молекулярной и клинической медицины (Европейский Союз и Эстонский центр передового опыта), медицинский факультет, Тартуский университет

Имеет изобретения в области медицины

Литература

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте АН Эстонии

Академики АН Эстонии